Игорь Швырёв:
 Швырёв, Игорь (род. 1955) — советский и эстонский шахматист.
 Швырёв, Игорь Игоревич (род. 1998) — российский хоккеист.